George Jones – cantautore e musicista statunitense
 George Jones (n. 1933) – calciatore maltese
 George Jones (n. 1945) – calciatore inglese
 George Jones (We Can Make It) – album di George Jones del 1972